Die Egyptian Premier League 1985/86 war die 30. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 20. Mal al Ahly Kairo. El-Plastic und Meniya Club stiegen ab. Neu in der Liga waren Suez El-Riyadi und El-Plastic.

Modus 

Jede der 12 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1985/86